Желтура:

 Желтура — село в Джидинском районе Республики Бурятия.
 Желтура — река в Бурятии (Россия) и Монголии, правый приток Джиды.